Pareutropius är ett släkte av fiskar. Pareutropius ingår i familjen Schilbeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Pareutropius